15-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2006 році. Титул чемпіона Росії втретє здобув футбольний клуб ЦСКА.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Локомотив взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Росії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2006 у Росії
Росія